Bahram (auch Bahrām, Vahram, Varahran, Wahram oder Gororanes) steht für

 Bahram (Einheit), ein Gewichtsmaß
 Bahram (Pferd), englisches Rennpferd
 Mars (Planet) in der persischen Sprache
 Verethragna, altiranische Gottheit

Großkönige der Sassaniden:
 Bahram I. († 276), Sohn des Großkönigs Schapur I., Herrscher über das Sassanidenreich
 Bahram II. († 293), König des Sassanidenreiches
 Bahram III. (evtl. † 293), war 293 für wenige Monate König des Sassanidenreiches
 Bahram IV. († 399), Großkönig des Sassanidenreiches
 Bahram V. († 438/439), persischer Großkönig ab 421

Weitere Personen:
 Bahram Tschobin († um 600), persischer General und Usurpator
 Prinz Bahram von Persien, Sohn des persischen Großkönigs Yazdegerd III.
 Wahram Pahlawuni († 1105), Katholikos der armenischen Kirche, siehe Gregor II. Wkajasser
 Bahram (Ismailit) († 1128), der führende Missionar (dāʿī) der Schia der Nizariten (Assassinen) in Syrien im frühen 12. Jahrhundert

Siehe auch:
 Baram
 Wahram